Švrček je české příjmení.

 Jan Švrček (* 1986) – český lední hokejista
 Jaroslav B. Svrček (* 1887) – český výtvarný a divadelní kritik
 Jaroslav Švrček (matematik) (* 1953) – český matematik a vysokoškolský pedagog UP
 Jaroslav Švrček (veslař) (* 1956) – český veslař a trenér veslování
 Michal Svrček (* 1965) – slovenský fotbalista
 Mirko Svrček (1925–2017) –  český botanik a mykolog
 Zdeněk Švrček (* 1956) – český politik

Externí odkazy 
 

Česká příjmení